Ferriol est notamment le patronyme porté par une famille de parlementaires du  :

 Charles de Ferriol (1652-1722)
 Augustin de Ferriol d'Argental (1653-1737)
 Antoine de Fériol de Pont-de-Veyle (1697-1774)
 Charles-Augustin de Ferriol d'Argental (1700-1788), frère du précédent